Bonduel bezeichnet

 Bonduel (Wisconsin), Gemeinde im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin

Bonduel ist der Familienname von

 Amaury Bonduel (* 1999), französischer Automobilrennfahrer
 Frans Bonduel (1907–1998), belgischer Radrennfahrer